Константин Стоянов може да се отнася за:

 Константин Стоянов (1885-1946), български политик
 Константин Стоянов (1893-1944), български офицер (генерал-майор)